Nuff steht für:
 Nuff Creek, Nebenfluss des Pilarcitos Creek in San Mateo County, Kalifornien

Nuff oder McNuff ist der Familienname folgender Personen:

NUFF steht für:
 National Union of Freedom Fighters, marxistische Rebellengruppe in Trinidad und Tobago

Abkürzung